Peter Gröbner ist der Name folgender Personen:

* Peter Gröbner (Jurist) (1914–1972), deutscher Jurist und Politiker
 Peter Gröbner (Biochemiker) (* 1943), österreichischer Chemiker und Biochemiker